Onderdistrict in Indonesië
 Musuk (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Musuk (Musuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Musuk (Sambirejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java